filo – rodzaj cienkiego ciasta greckiego, półprodukt wielu potraw
 Filó – pseudonim, który nosił piłkarz Anfilogino Guarisi
 FILO (ang. First In, Last Out) – skrótowiec: stosowany w gospodarce magazynowej; w informatyce oznaczający strukturę danych stosu
 „Filo” – tytuł gejowskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego